Sabzevār kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Shīnḏanḏ (distriktshuvudort), Herat,

Iran 

 Sabzevar, ort, Khorasan, 
 Shahrestān-e Sabzevār, kommun, Khorasan, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar